Ophion (griechisch Ὀφίων), auch Ophioneus (griechisch Ὀφιονεύς), ist der Name folgender Gestalten der griechischen Mythologie:

 Ophion (Weltherrscher), nach einem Überlieferungsstrang der erste Herrscher über die Welt
 Ophion (Gigant), von Zeus besiegter Gigant
 Ophion (Vater des Amykos), möglicherweise identisch mit Ophion (Gigant)

Ophion ist in der Biologie:
 Ophion (Gattung), Gattung von Schlupfwespen, darunter Ophion luteus, Ophion minutus und Ophion obscuratus

Siehe auch:
 Zypern-Mufflon (Ovis gmelini ophion)